Cet article fournit diverses informations sur la saison 2009-2010 du MO Constantine, un club de football algérien basé dans la commune de Constantine.

Championnat

Classement

Résultats  
Les résultats de championnat saison 2009-2010 Division 2 du MO Constantine

(*) : Match(s) ayant été reporté(s)

Coupe

Références 

Constantine MO
2009-2010
Football en Algérie en 2009
Football en Algérie en 2010